Vasko bezeichnet

als Familienname:
 Elmer Vasko (1935–1998), kanadischer Eishockeyspieler

als Vorname:
 Vasko Popa (1922–1991), serbischer Dichter

Siehe auch:
 Vasco (Begriffsklärung)
 Wasko
 Waskow